Upplösning kan avse:

 Upplösning (musik) – i musiken när ett mer dissonant ackord eller ett med högre spänning i förhållande till tonartens grundackord följs av ett mer konsonant eller med lägre sådan spänning, se även Funktionsanalys (musik)
 Optisk upplösning – den minsta detalj som kan urskiljas med ett optiskt instrument

Sammansättningar
 Bildupplösning – raster- eller pixeltäthet i en grafisk eller elektronisk bild
 Upplösningsförmåga – ett optiska instruments förmåga att visa eller registrera små detaljer
 Skärmupplösning – antalet pixlar, till exempel på en bildskärm